Die Delray Beach Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. Februar bis zum 22. Februar 2015 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Rio de Janeiro die Rio Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Open 13, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Delray Beach Open 2015 fand vom 14. bis zum 16. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Delray Beach Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Delray Beach